1-я армия Войска польского () — общевойсковое формирование (объединение, армия), сформированное в СССР в 1944 году из поляков и военнослужащих ВС СССР других национальностей.

В приказах 1-я польская армия, см. ниже.

История 
1-я польская армия была образована в марте 1944 года на базе 1-го польского корпуса, который в свою очередь был развёрнут в августе 1943 года на основе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. В ряды армии зачислялись не только граждане Польши, но и советские граждане преимущественно польского происхождения. Советский Союз обеспечил вооружение, боевую технику и снаряжение для формирования армии. Её командующим стал  Генерал Вишневецкий-Новак.

Весной 1944 года 1-я польская армия получила пополнение в количестве 52 тыс. человек, однако среди них было только 284 офицера и несколько десятков подхорунжих довоенной польской армии, что обострило проблему нехватки офицерских кадров.

Летом 1944 года в состав 1-й армии входили 4 пехотные и 1 зенитно-артиллерийская дивизии, 1 бронетанковая, 1 кавалерийская, 5 артиллерийских бригад, 2 авиаполка и другие части. Численность личного состава составляла 90 тыс. человек.
 
В июле 1944 г. армия начала боевые действия, находясь оперативно в подчинении 1-го Белорусского фронта. 20 июля части армии форсировали Западный Буг и вступили на территорию Польши.

21 июля 1944 г. 1-я польская армия была объединена с партизанской Армией Людовой в единое Войско Польское.

По состоянию на 22 июля 1944 года общая численность 1-й армии Войска польского составляла 100 тыс. военнослужащих (в том числе, свыше 60 тыс. — в боевых частях и подразделениях), кроме того, в советских военно-учебных заведениях проходили обучение 2554 офицера и свыше 600 лётчиков. На вооружении 1-й армии Войска польского находились 61 626 шт. винтовок и автоматов; 3714 пулемётов и ПТР; 1513 шт. орудий и миномётов; 217 танков, САУ и бронемашин; 3011 автомашин; 219 тягачей; 171 мотоцикл; 66 самолётов и 779 радиостанций.

26 июля 1944 года в составе 1-й польской армии был сформирован 1-й польский танковый корпус под командованием полковника Яна Рупасова.

В этот же день, 26 июля 1944 года, сменив части 8-й гвардейской армии, 1-я польская армия вышла на восточный берег Вислы в районе Демблина и Пулав и начала бои по овладению плацдармом на левом берегу. В дальнейшем армия принимала участие в боях на Магнушевском плацдарме.

1-я польская бронетанковая бригада участвовала в обороне Студзянского плацдарма на западном берегу Вислы южнее Варшавы.

15 августа 1944 года Польский комитет национального освобождения издал декрет о мобилизации, предусматривавший призыв в польскую армию военнообязанных 1921—1924 годов рождения, а также всех офицеров, подофицеров и военных специалистов, годных к воинской службе. В результате в течение нескольких месяцев 1944 года в Войско Польское было призвано несколько десятков тысяч поляков на территории СССР и около 100 тысяч человек — на освобождённой территории Польши.

По состоянию на конец октября 1944 г. в Войске Польском проходило службу 11 513 советских военнослужащих (в том числе, 2992 артиллериста, 1060 связистов, 3253 интенданта, 1460 пехотинцев и 49 политработников).

В Войске Польском существовали заместители командиров по политической части и политорганы (заместителем командующего 1-й армии по политчасти был Пётр Ярошевич, будущий премьер-министр Польши), но вместе с тем в частях были и капелланы.
 
14 сентября 1944 г. 1-я польская армия освободила правобережное предместье Варшавы — Прагу и затем предприняла неудачную попытку форсировать Вислу, чтобы помочь Варшавскому восстанию.

В январе 1945 года 1-я польская армия участвовала в освобождении Варшавы:
 основные силы 1-й армии Войска польского переправились через Вислу южнее Варшавы;
 2-я пехотная дивизия Войска польского форсировала Вислу в районе Яблонна и начала наступление на Варшаву с севера;
 части 6-й пехотной дивизии Войска польского при артиллерийской поддержке советского 31-го особого дивизиона бронепоездов форсировали Вислу в районе Праги.
17 января 1945 года, после ожесточённых боёв Варшава была освобождена.

Позднее Войско польское участвовало в прорыве через центральную Польшу, 28 января освободив Быдгощ. Затем 1-ю польскую армию перевели севернее, и основные силы армии участвовали в штурме Кольберга (за отличие в боях при взятии Кольберга 5-му, 7-му, 12-му и 16-му пехотным полкам приказом Верховного Главнокомандующего ВС СССР № 079 от 4 мая 1945 года было присвоено почётное наименование «Кольбергских»), а 1-я польская бронетанковая бригада наступала на Гданьск (Восточно-Померанская операция). В Штеттине 1-я польская армия остановилась для перегруппировки, так как её потери составили 5400 человек убитыми и 2800 пропавшими без вести.

В боях за освобождение Польши потери 1-й армии Войска польского составили 10 тыс. военнослужащих убитыми, 27 тыс. ранеными и 6 тыс. пропавшими без вести.

В 1945 году численность Войска польского достигла 200 000 человек (1-я и 2-я польские армии, 1-й танковый корпус, 1-й воздушный корпус и другие части), составив примерно 10 % от общей численности сил, участвовавших в Берлинской операции на советской стороне. Потери Войска польского во время Берлинской операции составили 7200 убитыми и 3800 пропавшими без вести.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования командующему войсками 1-го Белорусского фронта о переименовании фронта в Группу советских оккупационных войск в Германии, 11 095, 29 мая 1945 г., 03.30.

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

<…> Всего: упр. ск — 13; сд — 45.

7. 1-ю польскую армию в составе двух пд оставить в оперативном подчинении главнокомандующего Группой советских оккупационных войск в Германии.

8. <…>
Ставка Верховного Главнокомандования

Сталин

Антонов

Подчинение 
С мая 1944 года по май 1945 года армия находилась в оперативном подчинении 1-го Белорусского фронта.

Состав 
Состав на 1 мая 1945 года.

Стрелковые войска и кавалерия:
 1-я Польская пехотная Варшавская дивизия имени Тадеуша Костюшко
 2-я Польская пехотная Варшавская дивизия имени Яна Генрика Домбровского
 3-я Польская пехотная Померанская дивизия имени Ромуальда Траугутта
 4-я Польская пехотная Померанская дивизия имени Яна Килинского
 6-я Польская пехотная Померанская дивизия
 1-я отдельная Польская кавалерийская Варшавская бригада
 1-й отдельный Польский моторизованный разведывательный Варшавский батальон
 2-я отдельная Польская заградительная бригада

Артиллерия:
 1-я отдельная Польская пушечная артиллерийская Варшавская бригада имени Бема
 5-я Польская тяжёлая артиллерийская Померанская бригада
 2-я Польская гаубичная артиллерийская Померанская бригада
 3-я Польская гаубичная артиллерийская Варшавская бригада
 5-й Польская отдельный разведывательный артиллерийский дивизион
 4-я Польская истребительно-противотанковая бригада
 1-й Польский миномётный Померанский полк
 1-я Польская зенитная артиллерийская дивизия (15,16,17,18 зенитные артиллерийские полки)
 1-й Польский отдельный зенитный артиллерийский дивизион

Бронетанковые и механизированные войска:
 1-я Польская танковая Варшавская бригада имени Героев Вестерплятте
 4-й Польский тяжёлый танковый полк
 13-й Польский самоходный артиллерийский Варшавский полк
 7-й отдельный Польский самоходный артиллерийский дивизион
Инженерные войска:
 1-я Польская инженерно-сапёрная Варшавская бригада
 7-й отдельный Польский моторизованный инженерный Варшавский батальон

Огнемётные части:
 1-й отдельный Польский огнемётный батальон

Награды 
 сентябрь 1945 года — Орден Крест Грюнвальда I степени — награждена постановлением Президиума Крайовой Рады Народовой Польской Народной Республики.

Части армии, награждённые орденами СССР:
 Орден Красного Знамени:
 1-я Польская пехотная дивизия
 2-я Польская пехотная дивизия
 4-я Польская пехотная дивизия
 1-я Польская танковая бригада
 Орден Кутузова II степени:
 1-я Польская пехотная дивизия
 1-я отдельная Польская пушечная артиллерийская бригада
 3-я Польская гаубичная артиллерийская бригада
 5-я Польская тяжёлая пушечная артиллерийская бригада
 1-я Польская инженерно-сапёрная бригада
 Орден Кутузова III степени:
 4-й отдельный Польский тяжёлый танковый полк
 13-й Польский самоходный артиллерийский полк

Помощь СССР 
Советский Союз оказал значительную помощь в создании и обеспечении деятельности 1-й армии Войска польского.

В общей сложности, только в течение 1944 года СССР передал для польских воинских частей 195 579 винтовок и карабинов, 7183 пистолет-пулемётов, 26 837 ручных, станковых и зенитных пулемётов, 4634 противотанковых ружей, 4630 орудий и миномётов, 249 танков и САУ, 88 бронетранспортёров и бронемашин, 619 самолётов (не считая учебного оружия и трофейного вооружения). Начальником связи Войска Польского до конца войны был советский генерал И. А. Юрин.

В течение второй половины 1944 года в советских военно-учебных заведениях было подготовлено 5470 польских военнослужащих.

Реакция эмигрантского правительства 
Деятельность на территории СССР польских общественных и общественно-политических организаций, а также создание на территории СССР польских вооружённых формирований вызвали резко отрицательную реакцию польского эмигрантского правительства в Лондоне и его сторонников на территории Польши (в частности, Армии Крайовой).
 «Информационный бюллетень» Армии Крайовой от 12 августа 1944 года давал членам АК следующее разъяснение по вопросу об отношении к 1-й польской армии и ко всему остальному Войску Польскому: «Это не польское войско, а отряды наемников польского происхождения на советской службе»
 Директива Армии Крайовой № 14/III от 22 августа 1944 года содержала утверждение: «Армию Берлинга не считаем польским войском».

Командование армией

Командующие 
 Апрель — октябрь 1944 — З. Берлинг, генерал дивизии
 Октябрь — декабрь 1944 — В. Корчиц, генерал дивизии
 С декабря 1944 — С. Поплавский, генерал дивизии, с 4 мая 1945 года генерал брони, Герой Советского Союза

Начальники штаба 
 апрель — май 1944 — Б. Кеневич, генерал бригады

Память 

 В варшавском предместье Прага после окончания войны был создан Пражский парк имени солдат 1-й Армии Войска Польского

См. также 
 1-й польский корпус
 2-я армия (Войско польское)
 Чехословацкий армейский корпус
 Четыре танкиста и собака
 Главное управление информации Войска Польского

Примечания

Литература 
  Збигнев Залуский. Пропуск в историю. — М.: Прогресс, 1967. — 415 с.
  История Второй Мировой войны 1939—1945. В 12 тт. Т. 9. / Редколл., гл. ред. А. А. Гречко. — М.: Воениздат, 1978.
 Jerzy Putrament. Od Wołgi do Wisły. — Warszawa, 1953.
 Szlak bojowy Ludowego Wojska Polskiego. — Warszawa, 1953.
 Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943—1945: Wybór materiałów źródłowych. — Tom I. — Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. — 1958.
 Радзиванович В. А. Под польским орлом. — М.: Воениздат, 1959.
 Поплавский С. Г. Товарищи в борьбе. — М.: Воениздат, 1963.
 Серебряные звёзды. / Сост. С. Реперович. Пер. с польск. П. К. Костикова и А. Н. Орешкина. — М.: Воениздат, 1972.
 Первая и вторая : Сб. воспоминаний. / Пер. с польск. В. А. Глазова и В. А. Светлова. — М.: Воениздат, 1978.
 Мариан Новиньский. В рядах двух армий. / Пер. с польск. П. К. Костикова. — М.: Воениздат, 1982.
 Зданович А. А. «Польская воинская часть… высоко поднимет вес и авторитет поляков в ходе войны и в становлении послевоенной Европы». Рождение Войска Польского (1942—1944) // Военно-исторический журнал. — 2011. — № 2. — С. 48—52.
 Советско-польское боевое содружество//Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. — М.:Советская энциклопедия, 1985.- С.665,666

Ссылки 
 Польские формирования на территории СССР в 1941—1945 гг.
 Польское Войско на восточном фронте.
 Народное Войско Польское в 1943—1945 годах.
 Александр Сенявский. Поляки в Красной Армии. Социально-психологические проблемы // Журнал «История».

Польша во время Второй мировой войны
Польские армии во Второй мировой войне
Воинские формирования Польши
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Советско-польские отношения
Польша